Годли има више значења:
 Годли (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Годли (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Годли (ледник)